The Birds kan avse

 The Birds (musikgrupp) – en brittisk musikgrupp
 The Birds – en film av Alfred Hitchcock, se Fåglarna